Лангман, Лангманн — прізвище.

Відомі носії 

 Лангман Аркадій Якович (31.10.1886-1968) — радянський єврейський архітектор.
 Тома Лангманн () ( 24.5.1971) — французький кінопродюсер, режисер, сценарист та актор.